Застенок — многозначное слово:
 Застенок — малый придел, отделенный от главного храма стеною.
 Застенок — место следствия и допросов в острогах на Руси, место пыток.
 Застенок (от sciana, стена, межа) — вид сельского поселения в Белой Руси, Польше и Великом княжестве Литовском, в разных краях на Руси назывался односелье, хутор, заимка, однодворок, одинокий посёлок на пустоши, вне общей крестьянской межи.

Топоним
 Застенок — деревня в Лунинецком районе Брестской области.
 Застенок — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Застенок — упразднённый посёлок в Хойникском районе Гомельской области.
 Застенок — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Застенок — деревня в Логойском районе Минской области.